

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Кассий Лонгин и Гай Секстий Кальвин (два плебея); преторы: Квинт Фабий Максим Аллоброгик и Салинатор; народный трибун: Марк Юний (Силан или Конг Гракхан); монетные триумвиры: Квинт Фабий Лабеон и Луций Антистий Грагул.
 Консул Лонгин выступает на защиту Массилии, осаждённой арвернами под предводительством вождя Битуита, однако успеха не добивается.
 Эпидемия в провинции Африка.

Ближний и Средний Восток 
 Клеопатра II возвращается в Александрию и примиряется со своим братом Птолемеем Эвергетом.
 Антиох VIII Грип женится на дочери Птолемея VIII Трифаене.
 Царь Парфии Артабан II ведёт войну с вторгшимися с востока племенами саков, тохаров и юэчжи. Западные провинции Парфянского царства фактически отпали от Парфии.

Китай 
 Успешный поход Вэй Цина на хуннов.

Родились 
 Антиох из Аскалона (ум. 68 до н. э.), др.-греческий философ;
 Луций Корнелий Сизенна (ум. 67 до н. э.), др.-римский историк, претор 78 года до н. э.;
 Сульпиций Руф (ум. 88 год до н. э.), военачальник и оратор, народный трибун 88 года до н. э.;
 Гай Аврелий Котта (ум. 74/73 до н. э.), политический деятель и оратор, консул 75 года до н. э.

Скончались 
 Артабан II (род. ок. 185 до н. э.), царь Парфии из династии Аршакидов;
 Васумитра — правитель империи Шунга.

См. также

Примечания